La Villeneuve kan syfta på:
 La Villeneuve, Creuse
 La Villeneuve, Saône-et-Loire